Секо може да се односи на:

 Секо (Арјеж), насељено место у Француској, у департману Арјеж
 Секо (Атлантски Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Атлантски Пиринеји